Kantee est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace
Ville Kantee (né en 1978), sauteur à ski finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois